

Geografie 
 Carlton (Australië), plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Carlton (Cambridgeshire), dorp in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Carlton (Durham), plaats in het Engelse graafschap Durham
 Carlton (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia	
 Carlton (Kansas), dorp in de Amerikaanse staat Kansas
 Carlton (Leicestershire), plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Carlton (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota	
 Carlton County, county in Minnesota	
 Carlton (Nottinghamshire), buitenwijk van Nottingham
 Carlton (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon
 Carlton (Selby), plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Carlton (South Yorkshire), plaats in het Engelse district Barnsley
 Carlton (Suffolk), dorp in het Engelse graafschap Suffolk
 Carlton (West Yorkshire), dorp in het Engelse graafschap West Yorkshire

Personen 
 Vanessa Carlton, Amerikaanse pianiste
 Carlton Cole, Engelse voetballer

Hotels 
 The Ritz-Carlton, hotelgroep
 Carlton Hotel (Amsterdam), hotel in Amsterdam
 Hotel Carlton Cannes, bekend hotel in Cannes

Overige 
 Carlton (Carlton-in-Lindrick), Brits historisch motorfietsmerk
 Carlton (Glasgow), Brits historisch motorfietsmerk
 Carlton SC, voormalige Australische voetbalclub
 Carlton (gebouw), hoog kantoorgebouw in Almere Stad